El nombre de La Gomera puede referirse a:
La Gomera, isla de las islas Canarias (España).
La Gomera, municipio del departamento de Escuintla (Guatemala).
La Gomera (vino), denominación de origen vinícola de la isla de La Gomera.